Olive steht für:

 Frucht des Echten Ölbaums, siehe Olivenbaum
 einen weiblichen Vornamen, siehe Olive (Vorname)
 zwei Kerngebiete im Gehirn, siehe Nucleus olivaris
 ein Hebelgriff zum Öffnen von Fenstern oder Schranktüren, siehe Fenstergriff
 Schlauchanschlussstück im Laborbereich, siehe Tülle (Ausguss)
 Ohrstück eines akustischen Stethoskops, siehe Stethoskop #Akustische Stethoskope
 Nasenstück einer versenkbaren Magensonde, siehe Magensonde #Indikationen
 Endstück einer Olivenkopftrense, siehe Trense #Gebissformen
 Olive (Band), englische Dance-/Trip-Hop-Formation

Olive oder Olivé ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Olive (* 1971), französische Fußballspielerin und -funktionärin
 David Olive (1937–2012), britischer theoretischer Physiker
 Edgar William Olive (1870–1971), US-amerikanischer Botaniker
 Edmund Abraham Cumberbatch Olive (1844–1921), britisch-australischer Auktionator und Naturforscher
 Edward Olive (* 1970), britischer Schauspieler
 Gloria Olive (1923–2006), neuseeländische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Joan Olivé (* 1984), spanischer Motorradrennfahrer
 Keith Olive, US-amerikanischer Physiker
 Lindsay Shepherd Olive (1917–1988), US-amerikanischer Pilzkundler
 Vivienne Olive (* 1950), britisch-deutsche Komponistin

Olive ist der Name folgender Ortschaften in den USA:
 Olive (Florida)
 Olive (Indiana)
 Olive (Kalifornien)
 Olive (Kentucky)
 Olive (Maryland)
 Olive (Missouri)
 Olive (Montana)
 Olive (New Mexico)
 Olive (Oklahoma)
 Olive (Virginia)
 Olive (West Virginia)

Siehe auch:
 Olive Township (Begriffsklärung)
 Mount Olive (Begriffsklärung)

 Oliven (Begriffsklärung)
 Oliv (grünliche Farbe)
 Oliva (Begriffsklärung)
 Olivo (Begriffsklärung)